В одиночному розряді тенісного турніру Advanta Championships Philadelphia 1991, який проходив в рамках Туру WTA 1991, Моніка Селеш здобула титул, у фіналі перемігши Дженніфер Капріаті 7-5, 6-1.

Сіяні гравчині 

 Моніка Селеш (переможниця)
 Габріела Сабатіні (півфінал)
 Аранча Санчес Вікаріо (півфінал)
 Дженніфер Капріаті (фінал)

 Мері Джо Фернандес (1-ше коло)
 Кончіта Мартінес (чвертьфінал)
 Мануела Малєєва-Франьєре (чвертьфінал)
 Зіна Гаррісон (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

1991